Manuel Ortega puede referirse a:

 Manuel Ortega, cantante austriaco; 
 Manuel Ortega, ciclista español;
 Manuel Ortega, dibujante español;
 Manuel Ortega, pintor español (1921-2014);
 Manuel Ortega, maestro grabador panameño (1956-), residente en Florencia

Divisiones administrativas 
 Manuel Ortega, en Emberá, Panamá.